Yancey Arias (Nova Iorque, 27 de junho de 1971) é um ator de televisão americano.

Yancey é muito conhecido pelos seus trabalhos policiais. Seus principais papéis foram o de Miguel Cadena na série Kingpin e como o de Alex Torres em A Nova Supermáquina, em 2008.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência porto-riquenha
Naturais de Nova Iorque (cidade)